Westerheide steht für:
 Westerheide, Teils des Ortes Nebel auf der Insel Amrum, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Droste Woy und Westerheide, FFH-Gebiet in der Stadt Wesel, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen

Westerheide ist der Familienname folgender Personen:
 Fabian Westerheide (* 1987), deutscher Investor und Unternehmer
 Rudolf Westerheide (* 1960), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Westheide
 Westheider